Le psaume 136 peut désigner :
 le psaume 136 (135) : psaume 136 selon la numérotation hébraïque, psaume 135 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 137 (136) : psaume 137 selon la numérotation hébraïque, psaume 136 selon la numérotation grecque.